Пётр Николаевич Воловик (род. 1925, Украинская ССР, СССР) - железнодорожник, лауреат Государственной премии СССР (1981), участник Великой Отечественной Войны.

Биография 
Окончил Новочеркасское ремесленное училище (1942) и Нижне-Тагильское танковое училище (1942). На фронте с 1944 года, служил в танковых частях Советской Арми до 1950 года. С 1950 по 1955 – железнодорожный мастер на станции Батайск Ростовской области. С 1955 – в Экибастузе. Работал составителем поездов станции Экибастуз-сортировочный.

Награды 
В 1981 году награждён Государственной премией СССР за выдающиеся достижения в труде за высокую эффективность и качество работы на транспорте. 

Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 3-й степени и медалями.

Лауреаты Государственной премии СССР
Железнодорожники